Rütteln bezeichnet

 den Rüttelflug einiger Vogel- und Fledermausarten sowie einiger Insekten  
 das Rütteln von Schaumwein, siehe Remuage